Río Bravo sau Río Bravo del Norte este numele unui fluviu din Mexic, cunoscut în Statele Unite ale Americii sub numele de Rio Grande.

Río Bravo se mai poate referi la:

 Kern River, California, al cărui nume originar fusese Rio Bravo de San Felipe Rio Bravo, statul Tamaulipas, localitate din Mexic
 Río Bravo, Suchitepéquez, localitate din Guatemala
 Rio Bravo (fostă așezare), California, localitate de-a lungul a Kern River, numită ulterior Panama.''
 Rio Bravo, Texas, localitate din statul Texas
 Rio Bravo, California, comunitate neîncorporată din statul California
Rio Bravo (film), un film american din 1959, considerat unul din filmele "clasice" ale genului western
Rio Bravo Conservation and Management Area, o zonă de conservare a naturii din Belize
Rio Bravo Cantina, un lanț de restaurante de tip Tex-Mex, din statul Texas, acum defunct

Vezi și
Rio Grande

Dezambiguizare
Nume proprii